Palacios kan syfta på följande platser:

Ecuador 
1. Octavio Cordero, ort, Azuay,

Mexiko 
2. Palacios, Hidalgo, ort, Cardonal,

Spanien 
3. Palacios del Sil (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar